Solhan steht für:

 Solhan (Türkei), Stadt und Landkreis in der Türkei
 Solhan (Burkina Faso), Stadt und Departement in Burkina Faso